Höhfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Höhfeld (1897–1968), deutscher Maler
 Volker Höhfeld (* 1940), deutscher Geograph